Todirești ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien
 Todirești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Todirești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Todirești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau
 Todirești (Anenii Noi), Dorf im Rajon Anenii Noi
 Todirești (Ungheni), Gemeinde im Rajon Ungheni